Ранкович — фамилия. Известные носители:
 Ранкович, Александр (известен также как Лека Марко; 1909—1983) — югославский политический деятель, заместитель председателя СФРЮ, народный герой Югославии.
 Ранкович, Анджелия (урождённая Анджелия Йованович; 1909—1942) — югославская партизанка, участница Народно-освободительной войны.
 Ранкович, Бобан (род. 1979) — сербский югославский гребец.
 Ранкович, Любиша (род. 1973) — сербский футболист, полузащитник.
 Ранкович, Светолик (1863—1899) — сербский писатель.
 Ранкович, Славка (урождённая Ладислава Бецеле; 1920—2008) — югославский политик, доктор экономических наук, участница Народно-освободительной войны Югославии.